Desa Kalijaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalijaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 109,17), Jawa Tengah, 
 Desa Kalijaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,41), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar